Озёрский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Озёрки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5082 человека, в том числе 2372 мужчины и 2710 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Озёрки.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района